Ivan Ivanov (* Urmary, 9 de mayo de 1960). Fue un ciclista soviético y posteriormente ruso, profesional entre 1989 y 1993, cuyos mayores éxitos deportivos los logró en la Vuelta a España donde conseguiría 2 victorias de etapa.

Palmarés

Equipos 
 Alfa Lum (1988-1989)
 Seur (1990-1992)
 Deportpublic (1993-1995)

Enlaces externos 
Palmarés

Ciclistas de la Unión Soviética
Ganadores de etapa en la Vuelta a España